Porte d'Italie – porta di accesso al boulevard périphérique di Parigi nel XIII arrondissement
 Porte d'Italie – stazione della metropolitana di Parigi